Anthony Hickox – regista, produttore cinematografico e attore britannico
 Douglas Hickox – regista inglese
 Ed Hickox – cestista, giocatore di football americano, allenatore di pallacanestro e dirigente sportivo statunitense
 Richard Hickox – direttore d'orchestra britannico